De term pacificatiecommissie kan verwijzen naar diverse commissies, waaronder:

 Pacificatiecommissie (term), als algemene term
 Staatscommissie-Bos (1913-1917) inzake de onderwijskwestie